Banias steht für:

 Banyas, Quellfluss des Jordan, Name einer Ortschaft bei der Quelle (das antike Caesarea Philippi) sowie eines Naturreservats
 Baniyas, Hafenstadt in Syrien
 ein Modell eines Intel-Prozessors, siehe Pentium M #Banias